Divinas palabras (obra de teatre), obra teatral de 1919 escrita per Ramón María del Valle-Inclán
 Divinas palabras (pel·lícula de 1978), pel·lícula mexicana dirigida per Juan Ibáñez
 Divinas palabras (pel·lícula de 1987), pel·lícula espanyola dirigida per José Luis García Sánchez